Victor Giraud peut désigner :
 Victor Giraud (1840-1871), un peintre français ;
 Victor Giraud (1858-1899), un explorateur français ;
 Victor Giraud (1869-1953), un universitaire français.